Jeekel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Casimir Albrecht Willem Jeekel
 C.A.W. Jeekel